Akna (geest), de geest die zorgde voor vruchtbaarheid en geboorte in de Inuitmythologie
Akna (meer), een kratermeer in het gebergte Geghama in de Armeense provincie Kotayk